Le sénat Müller peut désigner ces gouvernements de Berlin :
 sénat Müller I de  à  ;
 sénat Müller II depuis le .

Voir aussi 
 Michael Müller